Hahne ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Hahne (* 1955), deutscher Automobilrennfahrer
 Bernd Hahne (1944–2017), deutscher Rennfahrer

 Dorothée Hahne (* 1966), deutsche Komponistin
 Frank Hahne (1856–1932), deutscher Brauer und Gründer der Du Bois Brewing Company
 Fritz Hahne (1920–2008), deutscher Unternehmer

 Heinrich Hahne (1911–1996), deutscher Lehrer, Kunstkritiker, Publizist und Schriftsteller
 Hendrik Hahne (Soziologe) (1901–1966), südafrikanischer Soziologe und Politiker
 Hendrik Hahne (* 1986), deutscher Fußballspieler

 Hubert Hahne (1935–2019), deutscher Autorennfahrer
 Jochen Hahne (* 1958), deutscher Unternehmer
 Jochen Hahne (* 1978), deutscher Sportmediziner
 Julius Hahne (1855–1921), deutscher Gutsbesitzer, Landrat und Parlamentarier
 Karl Hahne (Leichtathlet) (1898–1992), deutscher Leichtathlet und Sportfunktionär
 Karl Hahne (Vogelschützer) (1933–1997), deutscher Vogelschützer
 Karl August Hahne (1906–1982), deutscher Geistlicher
 Kurt Hahne (1907–1985), deutscher Filmkaufmann, Drehbuchautor und Filmproduzent bzw. -produktionsleiter
 Margarete Hahne (1898–1973), deutsche kommunistische Parteifunktionärin
 Max Friedrich Hahne (* 1986), deutscher Webvideoproduzent, Tätowierer und Musiker, siehe Max Cameo
 Meo-Micaela Hahne (* 1947), deutsche Juristin und Richterin
 Otto Hahne (1878–1965), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Peter Hahne (* 1952), deutscher Fernsehmoderator und -redakteur
 Ruthild Hahne (1910–2001), deutsche Bildhauerin
 Udo Hahne, deutscher Basketballspieler und -trainer 

Hahne ist der Name folgender Unternehmen:
 Hahnemühle, deutscher Papierhersteller
 C. Hahne Mühlenwerke, deutscher Cerealienhersteller 

Siehe auch:
 Hahn
 Hane
 Haene
 Hahnen (Begriffsklärung)
 Auf dem Hahne